Cryptochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1971 roku przez japońskiego biologa Kunihiko Izawę.

Gatunki
Cryptochondria tricaudata Izawa, 1971

Przypisy 

Chondracanthidae